Симен () — английская фамилия. Известные носители:
 Симен, Дэвид (род. 1963) — английский футболист, вратарь, большую часть карьеры провёл в лондонском «Арсенале».
 Симен, Пол (род. 1975) — валлийский футболист, центральный полузащитник клуба Северной лиги Новой Зеландии «Метро».
 Симен, Фредерик (1906—2000) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1928 года.

 Симэн, Надриан (род. 1945) — американский учёный-биохимик.